Ролз () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ролз, Джон (1921—2002) — американский философ, основоположник либерально-государственной концепции внутреннего и международного права.
 Ролз, Лу (1933—2006) — американский певец, баритон.